Pascal Sommer (ur. 29 czerwca 1992 w Bubikon) – szwajcarski skoczek narciarski.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował w 2007. 27 grudnia 2008 po raz pierwszy wziął udział w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. W lutym 2012 zajął indywidualnie 17. miejsce podczas mistrzostw świata juniorów w tureckim Erzurum, natomiast w drużynie był 6. Kilkakrotnie zdobywał medale mistrzostw Szwajcarii w drużynie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Sommera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992